Коземанс:
 Коземанс, Александер (1627—1689) — фламандский художник.
 Коземанс, Йозеф (1828—1904) — бельгийский художник.
 Коземанс, Колин (род. 1992) — бельгийский футболист.